RCA je lahko:
 mednarodna avtomobilska oznaka za Centralnoafriško republiko.
 Radio Corporation of America
 RCA Records
 Desna venčna arterija

Glej tudi 

Kratice